Pomnik Jana Kilińskiego we Lwowie
 Pomnik Jana Kilińskiego w Łodzi
 Pomnik Jana Kilińskiego w Warszawie
 Pomnik Jana Kilińskiego w Trzemesznie